Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dewey (Dewey County) :
Comté de Dewey, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
Comté de Dewey, situé dans l'État de l'Oklahoma.